Spartak-Stadion kann folgende Sportkomplexe bezeichnen oder der frühere Name folgender Sportanlagen gewesen sein:

 in Bulgarien:
 Spartak-Stadion (Warna)

 in Kasachstan:
 Spartak-Stadion (Semei)

 in Kirgistan
 der frühere Name des Dolen-Omurzakov-Stadions in Bischkek

 in Russland:
 Otkrytije Arena bei Moskau
 Spartak-Stadion (Nowosibirsk)

 in Weißrussland:
 Spartak-Stadion (Babrujsk)
 Regionaler Sportkomplex Brest
 Spartak-Stadion (Mahiljou)